Валерий Иванович Эйхвальд (род. 25 февраля 1952 года) — советский хоккеист с мячом, нападающий и полузащитник, тренер, заслуженный мастер спорта СССР (1979), заслуженный тренер России (1994). Главный тренер сборной России по хоккею с мячом с 1994 по 1997 год.

Карьера игрока 
Начал играть в хоккей с мячом в 1965 году в Среднеуральске в детской команде «Энергия» у тренера Генриха Крапивницкого, в сезоне 1968/69 — в юношеской команде СКА (Свердловск).

Вся игровая карьера В. И. Эйхвальда прошла в свердловском СКА, в составе которого он дважды стал чемпионом СССР в 1971 и 1974 годах. Придя в СКА, стал организатором атак команды, сменив на этой позиции и став достойным преемником Валентина Атаманычева, завершившего карьеру игрока. Став ключевым игроком команды, особенно удачно взаимодействовал с многолетними партнёрами по команде Александром Сивковым и Сергеем Пискуновым.

За 18 сезонов провёл 406 игр, забил 223 мяча (6-й результат в истории СКА по проведённым матчам и забитым мячам).

В 1974—1981 годах выступал за сборную СССР. Принял участие в четырёх чемпионатах мира, на которых провёл 23 игры, забил 22 мяча. На следующих турнирах, проходивших в зарубежных странах не участвовал, получив от государства запрет на посещение капиталистических стран.

Также играл в хоккей на траве.

Тренерская карьера 
В сезоне 1987/88 работал начальником хоккейной школы СКА (Свердловск).

Главный тренер СКА/«СКА-Свердловск» в 1988—1999, 2002—2009 годах.

Тренер молодёжной сборной СНГ, принимавшей участие в чемпионате мира среди молодёжных команд 1992 года.

Главный тренер сборной России в 1994—1997 годах.

В 2009—2012 годах — главный тренер команды «Уральский трубник» (Первоуральск).

С 2012 по 2014 год — главный тренер команды «Байкал-Энергия» (Иркутск).

С июля 2016 года — спортивный директор «Уральского трубника».

Достижения 
как игрок

 Чемпион СССР: 1971, 1974. 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1975. 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1974. 
 Чемпион мира: 1975, 1977, 1979. 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1981. 
 Победитель Международного турнира на приз газеты «Советская Россия»: 1976, 1978, 1980. 
 Серебряный призёр Международного турнира на приз газеты «Советская Россия»: 1974. 
 Чемпион мира среди юниоров: 1970. 
 Входил в список 22 лучших игроков сезона: 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981. 
 Лучший бомбардир чемпионата мира: 1977. 
 Символическая сборная чемпионата мира: 1977, 1979. 
 В списке лучших игроков сборных СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира (1998).

как тренер

 Чемпион России: 1994. 
 Серебряный призёр чемпионата СНГ: 1992. 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1990. 
 Финалист Кубка России: 1995. 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1995, 1997. 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России: 1996. 
 Финалист Кубка мира по ринк-бенди: 1991. 
 Чемпион мира по ринк-бенди: 1994.

Награды 
 Орден Дружбы (1998).

Образование 
 Высшее. Окончил Свердловский государственный педагогический институт.

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/83

В сборной 

Итого: 57 матчей / 42 мяча;  44 победы, 2 ничьих, 11 поражений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Уральский трубник»
 Профиль на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Три клуба Валерия ЭЙХВАЛЬДА Sports.ru
 Русская «Классика» по Эйхвальду irkutskstory.ru
 Валерий Эйхвальд: «Мы играем для болельщиков» «Восточно-Сибирская правда»
 Валерий Эйхвальд: На одних и тех же игроках нельзя добиться высокого результата retro.bandynet.ru
 Валерий Эйхвальд: Наша команда тоже нужна! retro.bandynet.ru

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Тренеры по хоккею с мячом СССР
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Тренеры КХМ «Байкал-Энергия»
Тренеры КХМ «СКА-Свердловск»
Тренеры КХМ «Уральский трубник»
Спортсмены нескольких видов спорта